Le Giovani Discatori Turrita Bellinzona, ou GDT Bellinzone, est un club de hockey sur glace de Bellinzone en Suisse. Il évolue en 1re ligue, quatrième échelon suisse.

Historique 
Le club est créé en 1972.

Palmarès 
 Aucun titre.

Lien externe 
  Site officiel

Bellinzone
Bellinzone
Bellizone